Энрико ди Тедиче (, известен по документам с 1254 по 1260 год) — итальянский  пизанской школы.

Имя 
Имя Энрико ди Тедиче было прочитано на расписном кресте из пизанской церкви Сан Мартино: . Отталкиваясь от этого, исследователи повели розыски в двух направлениях — в архивных записях и среди близких по стилю произведений XIII века. Выяснилось, что Энрико — брат пизанского художника Уголино ди Тедиче и дядя ещё одного художника — Раньери ди Уголино.

Творчество 
В архивных записях имя Энрико встречается два раза. Первый раз это документ, в котором архиепископ Федерико Висконти отдаёт распоряжение ректору церкви Санта Мария ди Томболо продать участок земли, для того чтобы произвести реконструкцию церковного здания; из этого документа следует, что у братьев ди Тедиче была мастерская на виа Санта Мария в Пизе. Совместная деятельность братьев подтверждается другим документом от 12 марта 1260 года, в котором всё тот же архиепископ Федерико Висконти отдаёт распоряжение передать братьям участок земли в счёт оплаты за выполненные ранее художественные работы.

В своё время историк искусства Освальд Сирен высказал предположение, что братья ди Тедиче свои первые навыки скорее всего приобрели в мастерской отца (в архивных документах встречается имя Тедиче Бурелли или Морелли). Искусство Энрико основывалось на пизанской традиции сложившейся к середине XIII века, которая находилась под сильнейшим византийским влиянием. В его произведениях можно видеть отголоски нескольких пизанских алтарных картин первой половины века, и влияние мастерской Берлингьери. В своих расписных крестах он не мог избежать влияния Джунта Пизано. Однако для Энрико характерна более экспрессионистическая манера, основанная на лаконичном рисунке, ограниченной палитре из ярких красок и сильных светотеневых контрастах.

Кроме единственного подписанного креста из Сан Мартино, кисти Энрико ди Тедиче сегодня приписываются следующие работы: алтарная картина «Снятие с креста» из церкви Сан Бернардо (1260-е годы, ныне — Пиза, музей Сан-Маттео), которая считается самым зрелым его произведением; «Мадонна с младенцем и четыре Страстных сюжета» (Флоренция, музей Барджелло); расписной крест из церкви Сан Джованни Баттиста (Сан Джованни алла Вена, Викопизано); «Мадонна с младенцем» из церкви Сан Верано, Печчоли.

Литература 
 G. Vigni. Pittura del Due e Trecento nel Museo di Pisa. — Palermo, 1950. — P. 15, 36 s., 39 s., 44.
 L. Cuppini. Ranieri di Ugolino. // Commentari, III (1952). — P. 7—13.
 V. Lasareff. Un crocifisso firmato di Ugolino di Tedice. // Paragone, VI (1955), 67. — P. 3—13.
 C. L. Ragghianti. La pittura del Dugento a Firenze. — Firenze, 1955. — P. 8—10.
 E. B. Garrison. Studies in the history of Mediaeval Italian painting. — II. — Florence, 1955—1956. — P. 204, 208.
 E. Carli. Pittura medievale pisana. — Milano, 1958. — P. 36—39, 47—52.
 L. Marcucci. Gallerie nazionali di Firenze. I dipinti toscani del secolo XIII. — Roma, 1958. — P. 11ss., 15 s.
 A. Caleca. // Mostra del restauro (catal.). — Pisa, 1972. — P. 27.
 E. Carli. Il Museo di Pisa. — Pisa, 1974. — P. 39—42.
 A. Caleca. Pittura del Duecento e del Trecento a Pisa e a Lucca. // La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento. — Milano, 1986. — I. — P. 233, 238 s.; II. — P. 569, 655, 667.
 A. Tartuferi. La pittura a Firenze nel Duecento. — Firenze, 1990. — P. 9, 18, 22, 32, 36, 51.
 E. Carli. La Pittura a Pisa dalle Origini alla ‘Bella Maniera’. — Pisa: Pacini Editore, 1994. — P. 16—18, 20.
 M. Burresi, L. Carletti, C. Giometti. I Pittori dell’Oro. Alla scoperta della pittura a Pisa nel Medioevo. — Pisa: Pacini Editore, 2002. — P. 32—34.
 M. Burresi, A. Caleco. Cimabue a Pisa. La Pittura Pisana del Duecento da Giunta e Giotto. — Editore Pacini, 2005. — P. 136—152.

Пизанская (луккано-пизанская) школа живописи